The Last of the Big Time Suspenders è un album degli SNFU pubblicato nel 1991.

Tracce

Note

Collegamenti esterni